«Руки молящегося» () — один из знаменитых рисунков немецкого художника Альбрехта Дюрера. В настоящее время хранится в галерее Альбертина, Вена.

Описание 

Рисунок, на котором изображены две сложенные в молитве руки, выполнен кистью серым тоном и белилами на синей грунтованной бумаге и является штудией к центральной части «Алтаря Геллера». Дюрер рисовал собственные руки и для изображения правой руки использовал отражение в зеркале левой. Изначально на этом же листе бумаги находился эскиз головы апостола. Рисунки были разделены позднее.

Франкфуртский торговец сукном Якоб Геллер заказал Дюреру картины для алтаря, получившего впоследствии его имя. Молящийся апостол находился у правого края центральной части алтаря. В 1614 году герцог Максимилиан Баварский приобрёл центральную часть алтаря для своей коллекции произведений искусства. Не позднее 1617 года с работы Дюрера нюрнбергским художником Иобстом Харрихом была выполнена копия для оставшегося во Франкфурте алтаря. Благодаря этому обстоятельству в настоящее время можно представить себе как выглядел оригинал Дюрера, погибший в 1729 году при пожаре Мюнхенской резиденции.

«Руки молящегося» — подготовительная штудия к «Алтарю Геллера», однако, этот рисунок более известен, чем само произведение:

«Руки молящегося» — самое репродуцируемое произведение Дюрера. Переведённое в скульптурное изображение, оно продаётся вместе с другими предметами церковной утвари, небольшие рельефы с «Руками молящегося» считаются «синонимом мольбы». Изображение дарились на конфирмацию, им иллюстрировались издания Библии, оно воспроизводилось на открытках с выражением соболезнования. В работах, посвящённых китчу, тиражирование рисунка Дюрера приводится как пример его высшего проявления. В Европе пользуются спросом репродукции или небольшие рельефы «Рук молящегося», в Соединенных Штатах популярны скульптурные версии.

На одном листе вместе с руками молящегося находился набросок головы коленопреклонённого апостола. Позднее, когда лист был разделён, изображение сложенных в молитве рук стало символом религиозности.

Массовое тиражирование рисунка породило протесты. Так, график Вернер Йюнглинг создал в 1970 году сериографию под названием «К конфирмации», представив «Руки молящегося», скреплённые друг с другом шпилькой с барашковыми гайками.

Руки молящихся в произведениях Дюрера

Примечания

Литература 
 
 
 

Рисунки Альбрехта Дюрера
Картины из собраний галереи Альбертина